Carl Demmer ist der Name folgender Personen:
* Carl Demmer (Sänger, 1760) (1760–1811), deutscher Sänger (Bass)
 Carl Demmer (Sänger, 1766) (1766–nach 1824), deutscher Sänger (Tenor)

Siehe auch:
 Karl Wilhelm Demmer (1941–2019), deutscher Arzt und Sanitätsoffizier